Wiedner ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Gottlieb Wiedner (1714–1783), deutscher Komponist und Organist
 Carlos Wiedner, deutscher Lithograph und Karikaturist, arbeitete in Chile und Argentinien (ca. 1905–1940) 

 Karl Wiedner (* 1953), österreichischer Politiker
 Wilfried Wiedner (* 1949), österreichischer Rallyefahrer
 Gerti Elias, geborene Wiedner (* 1933), österreichisch-schweizerische Schauspielerin und Autorin
Siehe auch:
 Wiedener
 Widner